

Statistiche

Presenze e reti nei club 
Statistiche aggiornate al 14 marzo 2017.

Palmarès

Club

Competizioni nazionali 
 
Leicester City: 2008-2009

Individuale 
 PFA Football League One Team of the Year: 1 
2008-2009

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 

 

Calciatori inglesi